Cruz Verde kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cruz Verde, Papantla, 
 Cruz Verde, Acajete, 
 Cruz Verde, Zacatecas, 
 Cruz Verde, Calcahualco, 
 Cruz Verde, Coyutla, 
 Cruz Verde, Iliatenco, 
 Cruz Verde, Chiautla, 
 Cruz Verde, San Pedro Yeloixtlahuaca, 
 Cruz Verde, Tomatlán, 
 Cruz Verde, Quimixtlán, 
 Cruz Verde, Ayahualulco, 
 Cruz Verde, Tonayán, 
 Cruz Verde, Los Reyes, 
 Cruz Verde, Marquelia, 
 Cruz Verde, Chiconquiaco, 
 Cruz Verde, Hidalgo, Calnali, 
 Cruz Verde, Oaxaca, San Sebastián Tecomaxtlahuaca, 
 Cruz Verde, Atoyac, 

Robotskapade Mexikoförgreningar